King of Kings ist:

der englischsprachige Originaltitel mehrerer Filme namens König der Könige
ein Ringname des Wrestlers Paul Levesque
eine Single (2005) der Metal-Band Manowar
The King of the Kings, Gemälde von Gerd Mosbach